Caravela era uma moeda antiga em prata que tinha um valor igual a doze vinténs.

Moedas do Brasil
Prata (metal)
Moedas extintas